Буянов, Иван:
 Буянов, Иван Андреевич (1897—1965) — деятель колхозного движения, дважды Герой Социалистического Труда.
 Буянов, Иван Фёдорович (1926—1976) — Герой Социалистического Труда.